Schupp ist der Familienname folgender Personen:
 Ambros Schupp (1840–1914), deutsch-brasilianischer katholischer Priester, Pädagoge und Schriftsteller aus dem Jesuitenorden 
 Anton Joseph Schupp (1664–1729), deutscher Bildhauer
 August Schupp (1881–1955), deutscher Landwirt, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Ditte Schupp (* 1966), deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Falk Schupp (eigentlich Heinrich Schupp; 1870–?), aktiver Alldeutscher im Umfeld von Paul Rohrbach
 Franz Schupp (1936–2016), österreichisch-deutscher Philosoph
 Fritz Schupp (1896–1974), deutscher Architekt
 Georg Heinrich Schupp (1762–1848), deutscher Schultheiß, MdL Nassau 

 Johannes Martin Schupp (1883–1947), deutscher Schriftsteller
 Jürgen Schupp (* 1956), deutscher Soziologe und Arbeitsmarktexperte
 Manuel Schupp (* 1959), deutscher Architekt
 Markus Schupp (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ottokar Schupp (1834–1911), deutscher Pfarrer und Volksschriftsteller
 Paul Schupp (* 1937), US-amerikanischer Mathematiker
 Philipp Schupp (1911–1991), US-amerikanischer Handballspieler
 Robert Schupp (* 1969), deutscher Schauspieler
 Sibylle Schupp (* 1964), Informatikerin und Hochschullehrerin
 Volker Schupp (* 1934), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Waldemar Schupp (1927–2021), deutscher Geschichtswissenschaftler

Schupp steht auch für:
 Waschbär bzw. Waschbärfell

Siehe auch:
 Schuppius